Rawenna (wł. Ravenna) – miasto w północnych Włoszech

Miejscowości w USA:
 Ravenna – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Estill
 Ravenna – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Ravenna – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Ravenna – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Ravenna – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Gminy w USA:
 Ravenna (ang. Ravenna Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Ravenna (ang. Ravenna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota
 Ravenna (ang. Ravenna Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Ravenna (ang. Ravenna Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn